Вулиця Кубанська — вулиця у різних населених пунктах України та інших країн Європи. Назва — на честь історичного регіону Кубань, що на Північному Кавказі.

вулиця Кубанська — вулиця у місті Дніпро.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Донецьку.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Києві.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Краматорську.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Кривому Розі.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Львові.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Макіївка.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Мукачево.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Рівне.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Севастополі.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Сімферополі.
 вулиця Кубанська — вулиця у місті Харкові.

Колишні назви:
 Вулиця Кубанська — колишня назва вулиці Петра Болбочана у місті Ковель.
 Вулиця Кубанська — колишня назва вулиці Дунайська у місті Марганець.

вулиця Кубанська () — вулиця у місті Астрахані.
 вулиця Кубанська () — вулиця у місті Владивосток.
 вулиця Кубанська () — вулиця у місті Волгограді.
 вулиця Кубанська () — вулиця у місті Геленджик.
 вулиця Кубанська () — вулиця у місті Краснодарі.
 вулиця Кубанська () — вулиця у місті Москва.
 вулиця Кубанська () — вулиця у місті Хабаровську.

вулиця Кубанська () — вулиця у місті Мінську.

Вулиці